La llave de mi corazón  () — одиннадцатый студийный альбом певца и композитора из Доминиканской Республики Хуана Луиса Герры, записанный им вместе со своей группой «440». Диск выпущен в свет 20 марта 2007 года лейблом звукозаписи EMI Televisa Music.

Список композиций

Участники записи

Музыканты 
 Хуан Луис Герра (Juan Luis Guerra) — вокал, гитара, хор;
 Эд Калье (Ed Calle) — баритон-саксофон, тенор-саксофон;
 Кренси Гарсия «Эль Продихио» (Krency García «El Prodigio») — аккордеон;
 Янина Росадо (Janina Rosado) — фортепиано, клавишные инструменты, мелодика, бандонеон (разновидность гармоники), хор;
 Адальхиса Панталеон (Adalgisa Pantaleón) — хор;
 Роджер Сайас (Roger Zayas) — хор;
 Хосе Флете (José Flete) — тромбон;
 Санди Габриэль (Sandy Gabriel) — тенор-саксофон;
 Рафаэль «Рафо» Херман (Rafael «Rafo» Germán) — гуиро;
 Луис дель Росарио (Luis Del Rosario) — альт-саксофон, тенор-саксофон;
 Луиса Пайан (Luisa Payán) — гавайская гитара;
 Родеб Сантос (Rodheb Santos) — труба;
 Рамсес Колон (Ramses Colon) — контрабас;
 Херемиас Кинг (Jeremías King) — бахо-сексто (12-струнная мексиканская басовая гитара);
 Абеднего де лос Сантос (Abednego De Los Santos) — бахо-сексто;
 Хуан «Чоколате» де ла Крус (Juan «Chocolate» De La Cruz) — бонго, конги, мараки, тимбалы, тамбора, гуиро;
 Эсекиэль Франсиско (Ezequiel Francisco) — барабаны;
 Кьяра Чивелло (Chiara Civello) — принимала участие в записи песни «Something good».

Запись 
 Хуан Луис Герра (Juan Luis Guerra) — аранжировщик, продюсер;
 Адам Айан (Adam Ayan) — звукорежиссёр.

Ссылки 
 Дискография Хуана Луиса Герры на официальном сайте певца
 Альбом «La llave de mi corazón» в интернет-магазине «Barnes & Noble.com»
 Альбом «La llave de mi corazón» в интернет-магазине «Amazon.com»

Латиноамериканская музыка
Альбомы 2007 года
Латиноамериканские альбомы
Альбомы Хуана Луиса Герры